Сент-Элали́-де-Серно́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Корню. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12220.

Коммуна расположена приблизительно в 550 км к югу от Парижа, в 145 км восточнее Тулузы, в 65 км к юго-востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 248 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 140 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 98 были экономически активными, 42 — неактивными (показатель активности — 70,0 %, в 1999 году было 63,2 %). Из 98 активных работали 92 человека (56 мужчин и 36 женщин), безработных было 6 (2 мужчин и 4 женщины). Среди 42 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь (XII век). Памятник истории с 1927 года
  (XIII век). Памятник истории с 1976 года
 Средневековый город с хорошо сохранившимися остатками крепостной стены и башнями
 Городские ворота
 Дольмены

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон